Ескі-Сарай (мечеть) — мечеть у Криму.
 Ескі-Сарай (палац) — палац у Стамбулі.